Forth [fórts] může znamenat:

místní název
 Forth (řeka) – řeka ve Skotsku
 Firth of Forth – záliv u Edinburghu
 Forth Rail Bridge – železniční most u Edinburghu
 Forth Road Bridge – visutý most u Edinburghu

jiné
 Forth (programovací jazyk)